Okręty US Navy o nazwie USS "Lovering":
 Pierwszy USS "Lovering" (DE-272) był niszczycielem eskortowym. Przed zakończeniem budowy przekazany Wielkiej Brytanii, gdzie służył jako HMS "Gould" (K476) od 1943. Zatopiony w 1944.
 Drugi USS "Lovering" (DE-39) był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1943-45.

Lovering